Homopholis est un nom :
 Homopholis, genre de reptiles  de la famille des gekkonidés
 Homopholis, genre de plantes de la famille des Poaceae